

Persone 
 Bill Springsteen – giocatore di football americano statunitense
 Bruce Springsteen – cantautore statunitense
 Devo Springsteen – produttore discografico e paroliere statunitense
 Jay Springsteen – pilota motociclistico statunitense
 Jessica Springsteen – cavallerizza statunitense, figlia di Bruce Springsteen
 Pamela Springsteen – attrice e fotografa statunitense
 R. G. Springsteen – regista cinematografico e televisivo statunitense

Altro 
 Springsteen – singolo di Eric Church del 2012
 23990 Springsteen – asteroide della fascia principale